Ettlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Ettlinger (1841–1934), deutsche Literaturdozentin, Kritikerin und Schriftstellerin
 Elisabeth Ettlinger (1915–2012), Schweizer Archäologin
 Emil Ettlinger (1872–1943), deutscher Bibliothekar
 Harry Ettlinger (1926–2018), US-amerikanischer Weltkriegsveteran
 Jakob Ettlinger (1798–1871), streng-orthodoxer deutscher Rabbiner
 Josef Ettlinger (1869–1912), Literaturhistoriker, Kritiker und Redakteur
 Karl Ettlinger (Pseudonyme: Karlchen, Helios, Bim; 1882–1939), deutscher Journalist und humoristischer Schriftsteller
 
 Max Ettlinger (1877–1929), deutscher Philosoph und Psychologe
 Stefan Ettlinger (* 1958), deutscher Maler und Zeichner
 Veit Ettlinger (1796–1877), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Ettinger
 Ettlingen